Il singolare del torneo di tennis Brasilia Challenger 3 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Marcelo Filippini che ha battuto in finale Tim Wilkison 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Marcelo Filippini (Campione)
 Mark Koevermans (primo turno)
 Jean-Philippe Fleurian (semifinali)
 Juan Aguilera (secondo turno)

 Luiz Mattar (secondo turno)
 Paul Haarhuis (semifinali)
 Diego Pérez (secondo turno)
 Javier Frana (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brasilia Challenger 1989